Deze lijst bevat de namen van U-bootcommandanten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Statistieken

Overzicht 1939 - 1945 
In de kolom 'Rang' wordt de rang weergegeven die de betreffende commandant had aan het eind van zijn actieve periode.

Externe link 
Overzicht U-boot commandanten op uboat.net

 
U-boot commandanten tijdens de Tweede Wereldoorlog
U-boot commandanten tijdens de Tweede Wereldoorlog
U-boot commandanten tijdens de Tweede Wereldoorlog